Хажакян — армянская фамилия, производная от армянского имени Хажак:
 Хажакян, Гаруш Хачатурович — советский армянский актёр театра и кино.
 Хажакян, Аршалуйс Гегамович — инженер-химик, заслуженный ветеран труда, один из основателей Кироваканского химического завода.